Pesquera de Duero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pesquera de Duero (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Pesquera de Duero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar